Толк — смысл, разумное содержание.
 Толк — прок, польза.
 Толки — разговоры, пересуды.

 Толк (начиная с 1660-х) — в старообрядчестве особое учение о вере или нравственности, а также общество последователей учения (братство, согласие, корабль и проч.):
 1/ беспоповщинские толки (беспоповцы):
 1а/ перекрещенские толки (принимали через повтор крещения)
 поморский толк
 федосеевский толк
 филипповский толк
 толк приемлющих браки (например: Монинское согласие)
 титловский толк
 аристовский толк
 пастухов толк (адамантово согласие; секта адамантовых)
 аароновский толк (онуфриевщина)
 толк странников
 1б/ неперекрещенские толки (принимали через отрицание ересей или через семипоклонное начало):
 спасов толк
 толк самокрещенцев
 толк средников
 толк некрещённых.
 2/ поповщинские толки (поповцы):
 ветковский толк
 диаконовский толк (первая пол. XVIII века) — арсеньевщина; община Александра Дьякона.
 чернобольский толк (чернобыльский)
 суслов толк
 лужковский толк
 онисимовский толк
 перемазовцы
 толк «приемлющих австрийское или белокриницкое священство».

См. также 
 Беглопоповщина
 Согласие (старообрядчество)
 s:Категория:ЭСБЕ:Старообрядчество

Примечания